Sasaki Takauji (佐々木高氏) (1296 – 1373), connu aussi sous son nom religieux Sasaki Dôyo est un général japonais, célèbre pour ses somptueuses cérémonies du thé et compositions de renga
Aussi connue pour être un daimyo basara.
Très provocateurs et étant a lorigine de l'incendie du temple de Myohōin avec sont fils Hidetsuna et ses 300 cavaliers en 1340 (qui sera a l'origine de sont exile..

Notes et références

Liens externes 
 Renga by Sasaki Dōyo: Selected from the Tsukubashū (Tsukuba Anthology), traduction en anglais par K. Selden, Japan Focus 14, 14, 6 ()

 

Décès en 1373
Naissance en 1296
Général japonais